Бутурли́нский райо́н — административно-территориальное образование (район) в Нижегородской области России. В рамках организации местного самоуправления ему соответствует Бутурлинский муниципальный округ (с 2004 до 2020 гг. — муниципальный район).

Административный центр — посёлок городского типа Бутурлино, находящийся в центральной части района. Расстояние до Нижнего Новгорода — 121 км.

География 
Бутурлинский район относится к возвышенному правобережью Волги. Общий рельеф холмисто-увалистый, сильно расчленён балками. Климат района характеризуется как умеренно континентальный, умеренно влажный. Среднегодовая температура воздуха +3…+4 °С, абсолютный максимум температуры + 38°С, абсолютный минимум −44 °C. Зима холодная, продолжительная и малоснежная со средне-январской температурой около −12 С, а лето сравнительно тёплое со среднеиюльской температурой +19 °C. Осадков выпадает в среднем 500 мм в год.

Площадь района: 1105,2 км².

Граничит с Гагинским, Шатковским, Большемурашкинским, Сергачским, Княгининским и Перевозским районами.

История района 
Бутурлино упоминается в исторических документах с середины XVI века. Его название связано с именем боярина Бутурлина Фёдора Ивановича, получившего земли от царя после успешного похода русских войск на Казань. На них в 1552 году Бутурлин заложил село. В XVIII веке завершается заселение края славянами и уход мордвы с бутурлинских земель. Крестьяне Бутурлинского края участвовали в восстаниях Степана Разина и Емельяна Пугачёва. В конце XIX — начале XX веков волостное село Бутурлино славилось широко развитой торговлей. С разных волостей съезжались купцы на проводимые ярмарки. С 1921 года, после введения НЭП, развернулась частная торговля, мелкое производство — мельницы, маслобойки, пекарни, шкорни, производство кирпича. В июне 1929 года был создан Бутурлинский район. Площадь района составляла 1400 км2, на его территории было 103 населённых пункта с населением 64600 человек. До 1965 года район претерпевал постоянные территориальные изменения. В декабре 1977 года село Бутурлино преобразовано в рабочий посёлок.

Население 

Население района на 1 января 2003 года составляет 17660 человек, в том числе городское — 7250 человек, сельское — 10410 человек.

Плотность населения — 16 человек на 1 км². Из общей численности постоянного населения удельный вес женщин 54,2 %, мужчин − 45,8 %, причём женщин больше в пенсионном возрасте. Наибольшее число жителей района находится в трудоспособном возрасте — 56,9 %, старше трудоспособного — 24,5 %, моложе трудоспособного — 18,6 %. Коэффициент демографической нагрузки на 1000 человек трудоспособного возраста — 758. Около 98 % населения составляют русские, имеются представители других народов России и СНГ.

 Урбанизация
Городское население (рабочий посёлок Бутурлино) составляет  % от всего населения района.

Административно-муниципальное устройство 
В Бутурлинский район, в рамках административно-территориального устройства области, входят 6  административно-территориальных образований, в том числе 1 рабочий посёлок и 5 сельсоветов.

Первоначально на территории Бутурлинского района до 2009 года выделялись 1 рабочий посёлок и 6 сельсоветов. В рамках организации местного самоуправления в 2004—2009 гг. в существовавший в этот период Бутурлинский муниципальный район входили соответственно 7 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 6 сельских поселения.

В 2009 году был упразднён Кетросский сельсовет, включённый в Ягубовский сельсовет.

В мае 2020 года муниципальный район и все входившие в его состав поселения были упразднены и объединены в Бутурлинский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Бутурлинском районе 54 населённых пункта, в том числе 1 посёлок городского типа (рабочий посёлок) и 53 сельских населённых пункта.

Экономика района 
 Промышленность
 О «Бакалдский консервный завод» — производство высококачественного натурального сока из плодов и овощей;
 ОАО «Бутурлинский молочный завод» — производство молочных продуктов по новым технологиям;
 ООО «Каменищенский карьер»;
 ООО "ПМК «Бутурлинская» — производство минерального порошка и доломитовой муки, использующихся в стекольной промышленности, сельском хозяйстве и дорожном строительстве.
 ЖКХ
 ООО «Бутурлинское ЖКХ»;
 ООО «Бутурлинский водоканал».

Предприятия имеют собственную сырьевую базу, расположены в непосредственной близости от железной дороги.

Также в селе Крутце действует небольшой частный завод по производству минеральной воды «Омега Аква»

 Сельское хозяйство
В Бутурлинском районе основную долю до 60 % занимает сельское хозяйство.

 Ресурсы
Почвы в районе преобладают серые и светло серые лесные суглинистые и супесчаные.

Из полезных ископаемых в районе имеются два месторождения известняков и доломитов, песка, которые добываются и используются для строительства автодорог, зданий и сооружений.

Основной открытый водный источник — река Пьяна, много озёр. На территории района два природных заказника, ряд памятников природы (Борнуковская пещера, Карасное и Чембасовское озера). Общая площадь охраняемых территорий свыше 17 тысяч гектар.
Значительная часть территории района покрыта естественной растительностью. Характерны лиственные леса, луга и кустарники, затопляемые поймы рек, пойменные озёра и старицы.
Животный мир разнообразен. Из копытных встречаются лось и дикий кабан. Распространены хищные млекопитающие — волк, рысь, лисица, барсук, куница, норка и др. Разнообразны виды грызунов и летучих мышей. Для орнитофауны характерны как лесные птицы, так и полевые и болотные. Встречаются редкие для других районов области виды птиц — красношейная чомга, кулик-поручейник, кулик-мородунка. Из пресмыкающихся встречаются ящерицы, ужи, гадюки, медянки. Реки и озёра богаты рыбой.

 Транспорт
По территории района проходит железная дорога, станция Смагино находится в двух километрах от райцентра. Транспортная связь с населёнными пунктами района осуществляется по асфальтированным дорогам протяжённостью 251 километров.

Религия 
Основное религиозное течение — православие. Действуют три православных прихода в пгт. Бутурлине, в селах Уварове и Инкино.

В ряде сёл (например, Больших Бакалдах) также встречаются старообрядцы.

Известные уроженцы района 
 Васильев (Выборнов) Владимир Иванович (1921—1975) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. Родился в селе Инкино (Кочуновский сельсовет).
 Сутягин Николай Васильевич (1923—1986) — Герой Советского Союза, Заслуженный военный лётчик СССР, генерал-майор авиации. Родился в с. Смагино.
 Казаков Василий Иванович (1898—1968) — Герой Советского Союза, маршал артиллерии, родился в селе Филиппово.
 Баринов Николай Михайлович (1914—1983) — Герой Советского Союза, родился в с. Наумово.
 Зиновьев Иван Иванович (1919—1998) — Герой Советского Союза, родился в деревне Малая Якшёнка.
 Моисеев Николай Семёнович (1918—1993) — Герой Советского Союза, родился в с. Княж-Павлово.
 Сушилкин Константин Фёдорович (1920—1999) — полный кавалер ордена Славы, родился в с. Марьино.
 Пурихов Виктор Иванович (р. 1941) — Заслуженный художник Российской Федерации, родился в с. Борнуково.
 Костюнин Николай Иванович (1919—2014) — советский дипломат, родился в с. Высоково.
 Петрянов-Соколов Игорь Васильевич (5 (18) июня 1907 года — 19 мая 1996 года) — физико-химик, академик АН СССР (с 1966 года), академик РАН (с 1991 года), главный редактор журнала «Химия и жизнь», Герой Социалистического Труда (1971 год), лауреат Ленинской премии (1966 год), дважды лауреат Государственной премии (1941 год, 1980 год), лауреат международной премии ЮНЕСКО — премия Калинги (1984 год). Был главным редактором «Коллоидного журнала», родился в с. Большая Якшень.

Примечания

Ссылки 
 

 
Упразднённые муниципальные районы Нижегородской области
Муниципальные округа Нижегородской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2020 году